Хикматилла́ Шухратилла́евич Убайдулла́ев (, 22 июля 1996, Ташкент, Узбекистан) — узбекистанский журналист, пресс-секретарь Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, советник председателя Союза молодёжи Узбекистана по антикризисным ситуациям, бывший пресс-секретарь Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан ().

Лауреат звания «Лучший журналист года» премии Союза журналистов Узбекистана, специальных премий «Олтин калам»(«Золотое перо»), Лауреат звания «Поэт Года» национальной литературной премии Российского союза писателей.

Биография 
Хикматилла Убайдуллаев окончил Узбекский государственный университет мировых языков, факультет английского языка, Высшие курсы журналистики в Университете журналистики и массовых коммуникаций. Владеет узбекским, русским, турецким, английским языками.

Трудовую деятельность начал в информационном офисеООН в Узбекистане. Работал редактором на негосударственном музыкально-развлекательном канале «Миллий ТВ».

Апрель 2018 года — ведущий специалист группы по мониторингу и улучшению медиаресурсов Медиацентра при пресс-службе Президента Республики Узбекистан.

Июль 2018 года — ведущий специалист по связям со СМИ, связям с общественностью и государственным органами Медиацентра при пресс-службе Президента Республики Узбекистан.

Декабрь 2018 года — пресс-секретарь издательско-полиграфического творческого дома им. Чулпана.

С 2019 года Х.Убайдуллаев возглавляет пресс-службу Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

В 2020 году Х.Убайдуллаев, был назначен советником председателя Союза молодежи Узбекистана по антикризисным ситуациям. После выявления в республике первого случая заражения COVID-19 в мессенджере Telegram создал канал «КоронавирусИнфоУз». Данный канал стал главным источником который публикует официальную информацию,  ежедневно проводит несколько брифингов с участием экспертов и представителей органов власти.

26 октября 2020 года Х.Убайдуллаев, был назначен  пресс-секретарём Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.   Цель организации, — содействие созданию равных условий для средств массовой информации на медиарынке, их развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров.

Фонд также ставит перед собой задачу содействовать созданию механизмов самоуправления национального сообщества масс-медиа.

В число приоритетных задач фонда также входят укрепление материально-технической базы средств массовой информации, поддержка деятельности журналистов и блогеров, оказание им юридической, организационной, технической и другой помощи. 

В 2022 году за проявленную активность в ходе осуществляемых в Узбекистане демократических реформ, направленных на развитие свободы слова и печати, обеспечение конституционных прав граждан в информационной сфере, укрепление принципов открытости и гласности в государственном и общественном управлении, усиление общественного контроля, большие заслуги в защите национальных интересов в глобальном информационном пространстве, широкой пропаганде процессов созидания и обновления, достигнутых республикой успехов, плодотворную деятельность по подготовке квалифицированных профессиональных кадров для сферы, воспитанию молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также за активное участие в общественной жизни награждён медалью «Келажак бунёдкори».

Примечания 

Журналисты Узбекистана
Интернет-журналистика